El término Centro de Comercio Internacional puede referirse, en esta enciclopedia:
Al Centro de Comercio Internacional (Bogotá), un rascacielos de Bogotá
Al  Centro de Comercio Internacional (organismo internacional), un organismo internacional impulsado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas